Bromley Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Bromley Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Bolton
 Bromley Cross – stacja kolejowa w Bromley Cross, w Anglii